Riegsee (gemeente)
 Riegsee (meer)